Вайнбаум або Вейнбаум,  — єврейське прізвище.

 Альберт Вейнбаум
 Стенлі Вейнбаум